Der Eisbrecher bezeichnet:

* Der Eisbrecher (Zeitschrift), eine 1932 gegründete Zeitschrift der deutschen Jugendbewegung, aktuelle offizielle Schreibung „der eisbrecher“
 Der Eisbrecher (Buch), ein 1989 erstmals in deutscher Sprache erschienenes Werk über die Ursprünge des Deutsch-Sowjetischen Krieges, in dem der Autor Viktor Suworow die Präventivkriegsthese vertritt.